Die Klasse, französischer Film von Laurent Cantet (2008) 
 Die Klasse, deutsches Dokudrama zum Mauerbau (2015)
 Die Klasse von 1984, Film von Mark L. Lester (1982)
Die Klasse von ’99 – Schule war gestern, Leben ist jetzt, Film von Marco Petry (2003)
 Die Klassenfete, Film von George Bowers (1983)